Mistrzostwa Świata C w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1978 – drugie mistrzostwa świata C w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ B 1979. Odbył się w dniach 10–18 listopada 1978 roku w Szwajcarii.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza zasadnicza

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1978
1978 w piłce ręcznej
1978 w Szwajcarii
Piłka ręczna w Szwajcarii